NSIS ist eine Abkürzung für:
 Next Steps in Signaling, eine IETF-Arbeitsgruppe, die sich mit Signalisierungsprotokollen im Internet befasst
 Nullsoft Scriptable Install System, ein Computerprogramm zur Erstellung von Programm-Installationen unter Linux und Windows

Abkürzung